Thlaspidosoma — подрод жуков из семейства листоедов.

Синонимы:
 Crepidaspis Spaeth, 1912

Перечень видов 
 Cassida amurensis (Kraatz, 1879)
 Cassida catenata (Boheman, 1855)

Примечания 

Щитоноски